Dempsey je priimek več oseb:
 Charles G. Dempsey (*1937), ameriški umetnostni zgodovinar, dopisni član SAZU
Harry Hamilton Dempsey (1895—1973), britanski general
 Jack Dempsey (1895—1983), ameriški boksar 
 Miles Christopher Dempsey (1896—1969), britanski general
 Patrick Dempsey (*1966), ameriški igralec